16-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 237 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 2 апреля 1981 года. 

Победу на гонке одержал француз Бернар Ино из команды «Renault-Elf-Gitane».

Участники 
На гонке стартовали 160 гонщиков. До финиша доехали 60 гонщиков, представляющих 14 велокоманд.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1981 на CycleBase

Амстел Голд Рейс